Selvaggio West – territori degli Stati Uniti d'America
Selvaggio west (Escort West) – film statunitense del 1958 diretto da Francis D. Lyon.
Selvaggio west (The Wild Wild West) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1965 al 1969.

Pagine correlate 
 West (disambigua)
 Wild West